La saison 2008 du Championnat du Viêt Nam de football est la vingt-cinquième édition du championnat de première division au Viêt Nam. Les quatorze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division tandis que le  affronte le  de D2 en barrage de promotion-relégation.

C'est le club de Becamex Binh Duong FC, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur Gach Dong Tam Long An et trois sur l'un des clubs promus de D2, Xi Mang Hải Phòng FC. C'est le deuxième titre de champion du Viêt Nam de l'histoire du club, qui manque le doublé en s'inclinant en finale de la Coupe du Viêt Nam face au ACB Hanoi. Ce dernier finit la saison de façon contrastée car sa victoire en Coupe lui donne accès à la prochaine édition de la Coupe de l'AFC mais sa  en championnat le relègue en deuxième division.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir les différents classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Viêt Nam de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2008
Viêt Nam
2008 au Viêt Nam